Wieslenbach ist ein Gewässername:

 Wieslenbach (Bodensee), südlicher Zufluss des Bodensees im Kanton St.Gallen
 Wieslenbach (Neckar), Zufluss des rechten Neckar-Seitenarms bei Mittelstadt, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wiesenbach